Horacio Zeballos ha vinto l'ultima edizione che si è svolta nel 2012.

In finale Juan Pablo Varillas ha sconfitto Facundo Bagnis con il punteggio di 7-6(7-5), 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (finale)
  Juan Pablo Varillas (campione)
  Franco Agamenone (primo turno, ritirato)
  Felipe Meligeni Alves (semifinale)

  Renzo Olivo (primo turno) 
  Facundo Díaz Acosta (secondo turno) 
  Matheus Pucinelli de Almeida (primo turno) 
  Gastão Elias (primo turno)

Qualificati 

  Max Houkes (primo turno)
  Leo Borg (primo turno)
  Damian Wenger (primo turno)

  Juan Pablo Paz (primo turno) 
  Wilson Leite (primo turno) 
  Mateus Alves (secondo turno)

Lucky loser 

  Eduardo Ribeiro (primo turno)

Wildcard 

  João Fonseca (quarti di finale)
  Gustavo Heide (secondo turno)

  Matheus Pucinelli de Almeida (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

São Léo Open 2022